Татья́на Васи́льевна Ахýтина (урождённая Рябова; 15 августа 1941 года, Дзержинск,) — российский учёный, доктор психологических наук, профессор, специалист в области нейропсихологии и психолингвистики, последователь А. Р. Лурии, коллега и соавтор А. А. Леонтьева.

Биография 
Татьяна Васильевна Ахутина родилась 15 августа 1941 года в городе Дзержинске Горьковской области. В 1963 году окончила с отличием дефектологический факультет Московского государственного педагогического университета по специальности логопед, преподаватель русского языка и литературы. В качестве дипломной была засчитана курсовая работа 4 курса «Лингвистический анализ стихотворения А. С. Пушкина „На холмах Грузии лежит ночная мгла“».

В 1970 году на факультете психологии МГУ защитила диссертацию на звание кандидата психологических наук «Нейропсихологический и нейролингвистический анализ динамической афазии». Там же, в 1990 году защитила диссертацию на звание доктора психологических наук «Нейролингвистический анализ механизмов синтаксиса».

В 1962—1964 годах работала логопедом в лаборатории нейропсихологии Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко под руководством проф. А. Р. Лурия. С 1966 года работает в МГУ имени М. В. Ломоносова: сначала младшим научным сотрудником в Научно-методическом центре русского языка в группе психолингвистики под руководством проф. А. А. Леонтьева, затем с 1972 года — в той же должности на факультете психологии МГУ, а с 1976 года — там же, старшим научным сотрудником.

С 1992 года — заведующая Лабораторией нейропсихологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1999 году ей присвоено звание профессора по специальности «Клиническая психология». Одновременно, с 1999 года она работает в Московском городском психолого-педагогическом университете, на кафедре возрастной психологии. С 2005 года является заведующей Лабораторией исследования трудностей обучения Московского городского психолого-педагогического университета.

Ахутина входит в редколлегии нескольких научных журналов, является членом международных профессиональных сообществ — INS, ISCAR, APA, NAN; является действительным членом Академии педагогических и социальных наук, членом Российского психологического общества, широко известна, как автор популярных учебных и методических пособий, часто цитируемых научных публикаций, как эксперт в области нейропсихологии.

Научная деятельность 
Ахутина известна в зарубежном научном сообществе, как учёный, развивающий культурно-исторический подход Выготского—Лурия в нейропсихологии. Её связывает многолетнее сотрудничество (совместные публикации, организация семинаров и конференций) с такими западными учёными, как М. Коул, Yrjö Engeström, Джеймс Верч. Основываясь на идеях о речи и мышлении Л. С. Выготского, она предложила модель порождения речи

В ходе исследования динамической афазии Ахутиной было выявлено и показано различие нарушений построения внутренней речи и синтаксического оформления высказываний при данном синдроме (Нейропсихологический и нейролингвистический анализ динамической афазии. 1975). Продолжая наблюдения за афазией в клинической практике, она разработала модель порождения речи, развив её в докторской диссертации и дальнейших работах. Модель широко известна в отечественной психолингвистике под названием модели Леонтьева—Ахутиной.

В настоящее время в сферу научных интересов Ахутиной входят проблемы детской нейропсихологии, развития речи, диагностики, коррекции и профилактики трудностей обучения. С целью преодоления трудностей в обучении, ею была разработана методика для развития навыков программирования и контроля — «Числовой ряд».

Награды и звания 
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль К. Д. Ушинского(2004)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2001)
 Заслуженный научный сотрудник МГУ (1998)
 Нагрудный юбилейный знак «250 лет МГУ» (2005)
 Медаль Г. И. Челпанова (2007)
 Лауреат премии «Грант Москвы в сфере образования»

Публикации 
Ахутина является автором 225 научных публикаций, редактором 15 книг:

Некоторые публикации:
 Ахутина Т. Нейролингвистический анализ динамической афазии. — М.:Теревинф, 2002. — 144 c. — ISBN 5-901599-09-8
 Ахутина Т. В. Теория речевого общения в трудах М. М. Бахтина и Л. С. Выготского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1984. № 3. С. 3 — 13.- ISSN 0137-0936. — URL: http://old.virtualcoglab.ru/html/TVA_4.html
 Ахутина Т. В. Проблема строения индивидуального лексикона человека в свете идей Л. С. Выготского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1984. № 4. С. 44 — 50. — ISSN 0137-0936.
 Ахутина Т. В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 215 — ISBN 5-211-00226-1.
 Ахутина Т. В. Л. С. Выготский и А. Р. Лурия: становление нейропсихологии // Вопросы психологии. 1996. № 5. — ISSN 0042-8841.
 Ахутина Т. В., Каширская Е. В. Нейропсихологический анализ индивидуальных особенностей переработки лексической информации // Вопросы психологии. 2000. № 3 — ISSN 0042-8841.
 Ахутина Т. В. Здоровьесберегающие технологии: нейропсихологический подход // Вопросы психологии. 2002. № 4 — ISSN 0042-8841.
 Ахутина Т. В., Н. М. Пылаева Преодоление трудностей учения. СпБ.:Питер, 2008. — ISBN 978-5-91180-958-4.
 Ахутина Т.В, Меликян З.А Нейропсихологическое тестирование: обзор современных тенденций. К 110-летию со дня рождения А. Р. Лурия // Клиническая и специальная психология. 2012. № 2. — ISSN 2304-0394.
 Akhutina T.V., Pylaeva N.M. Overcoming learning disabilities. New York : Cambridge University Press, 2012.
— ISBN 9781107013889.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте факультета психологии МГУ
 Страница Т. В. Ахутиной на Портале психологических изданий PsyJournals.ru
 Лекция Т. В. Ахутиной «Нейропсихология»
 Публичная лекция Т. В. Ахутиной «Психологическое сопровождение детей с трудностями обучения и СДВГ: американский и норвежский опыт»

Психологи по алфавиту
Психологи СССР
Психологи России
Женщины-психологи
Члены Российского психологического общества
Преподаватели МГППУ
Заслуженные научные сотрудники МГУ